Обиље () је британска филмска драма из 1985. године.

Улоге 

|-
|Мерил Стрип || Карен Бликсен
|-
|Чарлс Денс || Денис Финч 
|-
|Трејси Улман || Ханс Бликсен
|-
|Џон Гилгуд || Беркли Кол
|-
|Стинг || Белнап
|-
|Ијан Макелен || Барон
|-
|Сем Нил || Фелисити
|-
|Хју Лори || Мајкл
|}

Спољашње везе 
 

Филмови 1985.
Британски филмови
Филмови на енглеском језику